Атламаксак има више значења:

 Атламаксак (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атламаксак (Мазатекочко де Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику